Палава:
 Палава (Павловские горы) — локальная возвышенность в равнинном Южноморавском крае Чешской республики
 Палава — биосферный заповедник ЮНЕСКО в Южноморавском крае Чешской республики.
 Палава — технический (винный) сорт винограда, используемый для производства белых вин.
 Палава-кани () — проект воссоздания языка тасманийских аборигенов